Carpen se poate referi la:

 Carpen, specie de foioase din familia Betulaceae

Localități din România:
Carpen, Alba 
Carpen, Dolj, reședința comunei cu același nume

Localități din România cu nume compuse:
Carpenii de Sus, Alba

Vezi și 
 Râul Carpenul (dezambiguizare)

 Cărpiniș (dezambiguizare)

 Carpați (dezambiguizare)

 Cărpeniș, sat în județul Argeș
 Cărpenișu, sat în județul Giurgiu
 Cărpineanca, sat în raionul Hîncești, Republica Moldova
 Cărpineni, sat în raionul Hîncești, Republica Moldova
 Cărpinenii, sat în județul Covasna
 Cărpinet, sat în județul Bihor
 Cărpiniștea, sat în județul Buzău
 Carpitus, sat în județul Harghita

Nume de familie:
 Cărpinișan — caută „Cărpinișan”
 Cărpenișan — caută „Cărpenișan”
 Cărpinișianu — caută „Cărpinișianu”

Toponime românești